Михаил Строев:
 Строев, Михаил Павлович (1887—1961) — российский и советский военный деятель, один из создателей РККВФ, генерал-майор авиации (1940).
 Строев, Михаил Степанович (1876—1938) — староста храма Троицы Живоначальной в Троицком (Истринский район), новомученик Церкви Русской.